Esta é uma lista de municípios da província espanhola de Sevilha na comunidade autónoma da Andaluzia.

Sevilha

Municípios por nome da Andaluzia
Municípios da Espanha por nome
Localidades de Sevilha (província)
Localidades da Andaluzia
Localidades da Espanha